MBP lub Mbp
 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
 MacBook Pro – komputer firmy Apple
 Mbp (mega par zasad) = 1 000 000 pz
 Miejska Biblioteka Publiczna